Епархия Шрикакулама () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Шрикакулам, Индия. Епархия Шрикакулама входит в митрополию Вишакхапатнама. Кафедральным собором епархии Шрикакулама является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
1 июля 1993 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Ad aptius fovendum, которой учредил епархию Шрикакулама, выделив её из епархии Вишакхапатнама. В этот же день епархия Шрикакулама вошла в митрополию Хайдарабада.

16 октября 2001 года епархия Шрикакулама вошла в митрополию Вишакхапатнама.

Ординарии епархии 
 епископ Иннаййя Чинна Аддагатла (1.07.1993 — 12.12.2018).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Ad aptius fovendum

Ссылки 
 Информация

Католические епархии Индии